Aymar Pezant
Jean-Louis Pezant